Das 5. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 28. Juni bis zum 5. Juli 1959 im Ostseebad Zinnowitz statt.

Neben den jüngeren Spitzenspielern der DDR nahmen Spieler aus Westdeutschland, Bulgarien, Finnland, Polen, Ungarn, der Tschechoslowakei und Angehörige des französischen Arbeitersportbundes Fédération Sportive et Gymnique du Travail teil.

Bei den Herren war diesmal der Tschechoslowake Pavel Korda erfolgreich, nachdem der Titelverteidiger András Szikszay im Halbfinale ausgeschieden war. Das Halbfinale erreichte auch Horst Stahlberg. Bei den Damen konnte die Titelverteidigerin Klára Bardóczy erneut gewinnen. Hier erreichte Eva Johannes das Halbfinale.

Im Herrendoppel siegten die Westdeutschen Gottfried Dallwitz und Arthur Schröder im Finale gegen Horst Stahlberg und Konrad Zanger, während im Damendoppel Eva Johannes und Inge Schulz ihren Erfolg von vor zwei Jahren wiederholen konnten. Im Gemischten Doppel gab es einen Sieg durch das bulgarische Duo Maria Tschakarowa und Nikolai Tschuparow.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, Heft 8, August 1959

1959
Tennisturnier 1959
Tennisturnier in Zinnowitz